Meyer Werft — судостроительная компания Германии. 

Штаб-квартира находится в немецком городе Папенбург. С 1997 года вместе с верфью Neptun Werft, расположенной в городе Росток, является частью группы Meyer Neptun Group. Док № 2 этой верфи, имеющий объём , занимает пятую строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира (по полезному объёму).

История 
Основана в 1795 году для создания деревянных судов, с 1874 года начала создавать суда с железным корпусом.
Вплоть до 1920 года в районе Папенбурга находилось более 20 верфей, в настоящее время Meyer Werft осталась единственной.

В 2014 году Meyer Werft совместно с финским государством приняли решение о покупке судоверфи в Турку у концерна STX Europe.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Meyer Werft
 Расположение Meyer Werft

Судостроительные предприятия Германии